Koroğlu – postać z legend ludów tureckich
 Koroğlu – anonimowy epos
 Koroğlu – stacja metra w Baku